3 strugi w Polsce:
 Lubiatówka – struga, dopływ Czarnej Wody
 Lubiatówka – struga, dopływ Dębnicy
 Lubiatówka – struga, uchodząca bezpośrednio do Morza Bałtyckiego